Mohican, indijansko pleme u sjevernoj Americi
Mohegan, indijansko pleme u sjevernoj Americi